Trittico – unica opera pittorica o scultorea divisa in tre parti, che possono essere congiunte da cerniere laterali o da un piedistallo detto predella
 Trittico – nome con cui sono conosciute tre opere in un atto, musicate da Giacomo Puccini: Il tabarro, Suor Angelica e Gianni Schicchi
 Trittico – dipinto a tempera su tavola di Paolo di Giovanni Fei del 1390
 Trittico – denominazione italiana del farmaco Trazodone